Ким Чонсу (кор. 김정수) - Южнокорейский вокалист и клавишник. Является участником K-pop и Рок группы Xdinary Heroes, созданной компаниями Studio J и JYP Entertainment.

Карьера

Дебют с Xdinary Heroes 
1 ноября 2021 года был показан тизер с фразой "Heroes Are Coming", вызвавшей слухи о том, что JYP Entertainment скоро дебютируют новую группу. 18 ноября Чонсу был объявлен пятым участником группы. 25 ноября JYP Entertainment выпустили видео с выступлением Чонсу, в котором он играет на клавишных. Группа дебютировала 6 декабря 2021 года с цифровым синглом "Happy Death Day".

Интересные факты 

 Несмотря на свою спокойность и застенчивость, он также может быть активным, но быстро устает.  
 У Чонсу большие ладони.  
 Его навыки включают быстрое обучение, хорошее питание и смех.  
 В детстве Чонсу хотел стать пианистом, поэтому с 7 лет играл на пианино, но прекратил в 11.  
 Чонсу часто говорит с Джунханом на серьёзные темы.  
 Его любимые вещи включают еду, за исключением ттокпокки, одежду, езду на велосипеде и общение в чате.  
 Он не любит мятный шоколад.  
 Гаон раскрыл секрет Чонсу, что он любит поспать.

Дискография

Концерты 

 Xdinary Heroes Stage ♭: Overture (2022)

Источник

Примечания